Il doppio dell'ATP Volvo International 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Robin Drysdale e Van Winitsky erano i detentori del titolo, ma solo Winitsky ha partecipato in coppia con Francisco Rodrigez,

Francisco Rodrigez e Winitsky hanno perso nel 1º turno contro Colin Dowdeswell e Peter McNamara.

Ion Țiriac e Guillermo Vilas hanno battuto in finale 6–4, 7–6 John Sadri e Tim Wilkison.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (campioni)
 Tom Gullikson /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)

 John Alexander /  Phil Dent (primo turno) 
 Bruce Manson /  Brian Teacher (quarti di finale) 
 Ross Case /  Jaime Fillol (quarti di finale) 
 Colin Dowdeswell /  Peter McNamara (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1979